Nature ist der Name von
 einer englischsprachigen wissenschaftlichen Zeitschrift, siehe Nature
 einer US-amerikanischen Fernsehserie der Dokumentarfilme, siehe Nature (Dokumentarfilmserie)
 einem US-amerikanischen Rapper, siehe Nature (Rapper)
 einem Festival (Kurzform), siehe Nature One
 Synonym für Gewürztraminer
 ein Sublabel von Metronome Records

Siehe auch:

 Natur (Begriffsklärung)